De UMMC Cup 2012 was een basketbaltoernooi in Europa die in Jekaterinenburg tussen 12 oktober 2012 en 14 oktober 2012 werd gehouden. Vier top teams uit EuroLeague Women namen deel aan dit toernooi - UMMC Jekaterinenburg, Nadezjda Orenburg, Hat-Agro UNI Győr en ZVVZ USK Praag. UMMC won het goud op het einde.

Eindklassering 

UMMC Cup